Palinurus (mythologie), mythologisch figuur
Palinurus (geslacht), geslacht van kreeftachtigen
Palinurus, pseudoniem van Cyril Connolly